El Torneig de Charleston 2009, també conegut com a Family Circle Cup 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 37a edició del torneig i es va celebrar entre el 13 i el 19 d'abril de 2009 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
WTA Tour 2009